Боевая машина дежурных сил (БМДС) — боевая машина предназначенная для транспортировки личного состава сил несущих боевое дежурство (дежурных сил). Обеспечивает необходимый комфорт и мобильность дежурных сил. Состоит на вооружении РВСН.

БМДС представляет собой автомобиль на колёсном шасси высокой проходимости оборудованный КУНГом для размещения личного состава дежурных сил, вооружения, боеприпасов, средств индивидуальной защиты а также генератором переменного тока для обеспечения электропитания, средствами связи и другим необходимым оборудованием. По скольку данная машина не предназначена для действий непосредственно на поле боя, то отсутствует необходимость её бронирования.

Типы БМДС

БМДС-1 
Выпускалась с середины 1980-х гг. Кузов К-66 на шасси ГАЗ-66-12 или ГАЗ-66-15, в котором размещалось на продольных сиденьях с ремнями безопасности 6-10 человек, имелась пирамида для оружия, место для размещения боеприпасов и шанцевого инструмента. Электропитание осуществлялось от внешней сети.

БМДС-2

БМДС-3 
Кузов на шасси Урал-4320 или КАМАЗ-4310 для размещения 6 человек, две пирамиды для оружия, место для размещения боеприпасов. Имеется фильтровентиляционная установка ФВУ-600, генератор с распределительным электрощитом, обогреватель.

Технические характеристики БМДС-3

Примечания

Литература

Ссылки